Like Someone in Love () — двенадцатый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный на студии Verve Records в 1957 году. Во время записи композиций Фицджеральд аккомпанировал оркестр Фрэнка Деволя.

Список композиций 

В 1991 году Verve Records перевыпустила альбом в виде двухдискового издания под студийным номером Verve 314—511 524-2, в обновлённую версию вошло несколько бонус-треков.

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Фрэнк Деволь — аранжировка, дирижирование.
 Стэн Гетц — саксофон.
 Тэд Нэш — саксофон.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Verve Records